Oswald Urchs bezeichnet
 Oswald Urchs (Mediziner). deutscher Mediziner und NSDAP-Funktionär
 Ossi Urchs, 1954–2014,  deutscher Medienunternehmer, Sachbuchautor und Fernsehmoderator.